Трафик:
 «Трафик» — итальяно-французский фильм 1971 года Жака Тати.
 «Траффик» — американский фильм 2000 года Стивена Содерберга.
 «Трафик» — американо-канадский фильм 2021 года Николаса Джареки.